A Taça CERS de 2004/05 foi a 25ª edição da Taça CERS organizada pela CERH iniciou-se a 4 de Dezembro de 2004, e finalizou a 30 de Abril de 2005.

Equipas da Taça CERS 2004/05
As equipas classificadas são:

Pré-Eliminatória 
A pré-eliminatória foi disputada a 4 de Dezembro e 11 de Dezembro

Fase Final

Ligações Externas
CERH website

Internacional
 Ligações para todos os sítios de hóquei
 Mundook- Sítio com notícias de todo o mundo do hóquei
Hoqueipatins.com - Sítio com todos os resultados de Hóquei em Patins

https://web.archive.org/web/20120119040730/http://cerh.eu/docs/cers/historical/cerh_hist_CERS_25.pdf

Hóquei em patins
Taça CERS